Борьково — название населённых пунктов.

Россия 
 Борьково — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Борьково — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.